

Geografia
Gladwin – capoluogo della contea di Gladwin (Michigan, Stati Uniti d'America))
Gladwin – comunità non incorporata della contea di Tucker (Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America))

Onomastica
Gladwin – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Harold S. Gladwin – archeologo e antropologo statunitense
Henry Gladwin – ufficiale britannico
Joe Gladwin – attore britannico
Mary E. Gladwin – infermiera britannica